MGD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Magdalena (Bolivia)
 MGD – million gallons per day unità di misura portata volumetrica